Pritchett ist der Familienname folgender Personen: 

 Aaron Pritchett (* 1970), kanadischer Countrymusiker

 Henry Smith Pritchett (1857–1939), US-amerikanischer Astronom und Pädagoge
 John Pritchett (* 1947), US-amerikanischer Tonmeister
 Johnny Pritchett (* 1943), englischer Boxer
 Jimmy Pritchett, US-amerikanischer Rockabillysänger
 V. S. Pritchett (1900–1997), britischer Autor und Literaturkritiker 
 W. Kendrick Pritchett (1909–2007), britischer Altphilologe und Altertumswissenschaftler

Pritchett ist der Name folgender Orte:
 Pritchett (Colorado), Ort im Baca County, Colorado, Vereinigte Staaten 
 Pritchett (Texas), Ort im Upshur County, Texas, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Pritchett & Gold, britischer Automobilhersteller